Blesa bezeichnet folgende geografische Objekte:

 Blesa (Teruel), eine Gemeinde in der Comarca Cuencas Mineras in der Provinz Teruel der Autonomen Region Aragonien in Spanien
 Blies, ein Nebenfluss der Saar im deutschen Saarland und im französischen Lothringen (ursprüngliche keltische Bezeichnung)

Blesa ist der Familienname folgender Personen:
 Miguel Blesa (1947–2017), spanischer Bankmanager